Dean Smith
 Dean Smith (1931–2015) amerikai kosárlabdaedző
 Dean Smith (1932) olimpiai bajnok amerikai rövidtávfutó, kaszkadőr
 Dean Smith (1971) angol labdarúgó, edző
 Dean Smith (1988) brit autóversenyző
hasonló nevűek
 Dean Barton-Smith (1967) ausztrál tízpróbázó, olimpikon